Davide Pizzoli (ur. 1999) – włoski motocyklista.

Statystyki w MMŚ

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1999
Włoscy kierowcy MotoGP